Thes oder THES steht für:
 Times Higher Education, ein in London erscheinendes Magazin, das über Themen im Bereich Hochschulbildung informiert
 Thesaurierung, im Bereich Finanzen eine Einbehaltung von Gewinnen

Siehe auch:
 Thees

Abkürzung